Filippo Giustini – cardinale
 Lodovico Giustini – compositore ed organista
 Niki Giustini – attore comico, imitatore e presentatore